Maleber kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maleber (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,18), Jawa Barat, 
 Kelurahan Maleber, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Maleber (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 108,57), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar